Сарки́с Григоря́н:

 Григорорян, Саркис Абрамович — армянский гандболист, спортивный функционер. Президент Федерации гандбола Армении (с 2002).
 Григорян, Саркис (род. 1997) — российский каратист. Чемпион России по Шотокан каратэ-До.